{{Infobox Hymne
 | titre = Hymne national du Tibet
 | image = Tibetan National Anthem, Gyallu, sung in Portland Oregon.jpg
 | taille image = 280
 | légende = Chant de l'hymne national du Tibet à Portland le 10 mars 2012, jour du soulèvement tibétain, avec Yangsi Rinpoché à l'arrière plan.
 | pays =  | préfixe = national
 | titre alternatif = Gyallou
 | auteur = Trijang Rinpoché
 | date des paroles = 1950
 | compositeur = 
 | date d'adoption = 1950
 | fichier audio externe = Hymne national du Tibet
Hymne national du Tibet sur Youtube" (avec texte en tibétain)
Hymne national du Tibet (instrumental)
}}
L'hymne national du Tibet () fut composé fin 1949 ou début 1950 par Trijang Rinpoché, précepteur du  dalaï-lama, Tenzin Gyatso. Bien qu'interdit dans la région autonome du Tibet, il est considéré comme l'hymne du peuple tibétain par le Gouvernement tibétain en exil.

 Origines 
Dans son livre Sept ans d'aventures au Tibet, l'Autrichien Heinrich Harrer rapporte qu'une série de mesures furent prises lorsque se précisa la menace d'une « libération » du Tibet par la République populaire de Chine, arrivée au pouvoir le . Le nouveau ministre de la défense décida que le tibétain devait être utilisé pour donner les ordres. Un nouvel hymne fut composé pour remplacer la musique de l'hymne national du Royaume-Uni, God Save the Queen que jusque-là on jouait aux parades militaires. Les paroles exaltaient l'indépendance du Tibet et rendaient hommage à son dirigeant, le dalaï-lama.

Selon Jamyang Norbu, l'ancien hymne tibétain, Gangri Rawae (l'endroit protégé par les montagnes enneigées) a été écrit en 1745 par le chef laïc du Tibet Pholanas. À la fin des célébrations officielles à Lhassa ou au début des pièces de théâtre, cet hymne était joué. Après que le gouvernement tibétain ait été contraint à l'exil en Inde, l'hymne a été remplacé par un chant plus moderne, Sishe Pende'', et ses paroles écritent par l'un des tuteurs du dalaï-lama, Trijang Rinpoché, connu pour avoir perpétué la tradition de la poésie tibétaine traditionnelle.

Paroles

En autres écritures

Traduction en français 
Tel un trésor qui exauce tous les vœux de bonheur et de bienfait,
La parole du Bouddha s’élève scintillante comme un diamant.
Vous Protecteurs qui veillez sur l’immense royaume du Dharma et des êtres,
Puissiez-vous étendre votre amour et votre compassion
Tel un océan sur le monde et dans l’univers.
Que la tête de l’Empereur, couronné de cent vérités, puisse atteindre le zénith.
Qu’une joie et un bonheur infinis recouvrent l’ensemble des trois provinces du Tibet,
afin que rayonne la gloire prestigieuse du pouvoir spirituel et temporel.
Que l’enseignement du Bouddha irradie dans les dix directions,
Et amène tous les êtres de tous les univers jusqu’au bonheur et à la paix.
Les qualités du Dharma et du peuple tibétain,
Resplendissent tel un soleil aux cent mille rayons bienfaisants.
Puisse leur pouvoir éclatant être victorieux du combat contre la sombre ignorance.

Notes et références

Voir aussi

Lien interne 
 Pema Wangchen

Liens externes 
  Site officiel du Central Tibetan Administration
 Freedom Wind, Freedom Song Au sujet de l'origine des hymnes du Tibet par Jamyang Norbu.

Tibet
Culture tibétaine
Chanson en tibétain
1950 au Tibet
Art bouddhique tibétain
Symbole du Tibet